Алексей Уткин:
 Уткин, Алексей Александрович (1891—1965) — советский художник кино. 
 Уткин, Алексей Васильевич (1796—1838) — художник, член кружка Герцена-Огарева, умер в Шлиссельбургской крепости. 
 Уткин, Алексей Фёдорович (1928—2014) — советский и российский учёный, конструктор ракетных комплексов. 
 Уткин, Алексей Юрьевич (род. 1957) — русский гобоист, Заслуженный артист Российской Федерации, профессор Московской консерватории.